78P kan syfta på:

 78P/Gehrels - en periodiskt återkommande komet.
 78P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-17